Нускабай Кулумбетов (; 1900, село Маякум — 1961) — чабан. Герой Социалистического Труда (1949). Его отец, Кулумбет, был известным в регионе человеком, который выращивал тысячи голов крупного рогатого скота. В первые годы советской власти он переехал в Коктерек, район Ташкента, после того, как его имущество было конфисковано и он был осужден. Позже его сын Кулумбетов вернулся в деревню и разводил скот. Награжден орденом Ленина . В Маякумском и Темирском районах есть улица имени Кулумбетова.

Источники 

Герои Социалистического Труда